Marlutsiaat bezeichnet:
 Marlutsiaat (Inselgruppe, Qeqertasussuk), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Marlutsiaat (Inselgruppe, Sungaasat Nunaat), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Marlutsiaat (Inselgruppe, Qasigiannguit), Inselgruppe im Distrikt Qasigiannguit, Grönland